Esistono più persone note di nome Dimităr Iliev:

Dimităr Iliev, pilota di rally bulgaro, nato nel 1975
Dimităr Iliev, calciatore bulgaro, nato nel 1986
Dimităr Iliev, calciatore bulgaro, nato nel 1988